Copa Libertadores 2003 var 2003 års säsong av Copa Libertadores som vanns av Boca Juniors från Argentina efter en finalseger mot Santos från Brasilien. Tre lag från varje land i CONMEBOL deltog, med undantag Brasilien och Argentina som hade fyra lag representerade samt Venezuela som enbart fick två lag (i kvalomgång dessutom), vilket innebar 31 lag. Dessutom deltog två lag från Mexiko, som gick in i kvalomgången. Även de regerande mästarna var kvalificerade utöver de nyss uppräknade, i detta fall Olimpia. Detta innebar totalt 34 deltagande lag i 2003 års säsong, varav fyra i en kvalomgång. De två lagen från Venezuela och Mexiko spelade en kvalomgång för att avgöra vilka två lag som skulle till den första gruppspelsomgången. Därefter delades de kvarvarande 32 lagen upp i grupper där de två bästa gick vidare till åttondelsfinal.

Kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

2003 i Sydamerika
2003
Fotbollssäsongen 2003

es:Copa Libertadores 2002